Indonesië
 Jenggawah (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Jenggawah (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java